Тибо Влитинк (; 19 августа 1997 года, Бельгия) — бельгийский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ауд-Хеверле Лёвен».

Карьера 

Воспитанник академии «Брюгге». С сезона 2016/17 привлекается к тренировкам с основной командой. 14 октября 2016 года дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Шарлеруа», выйдя на замену на 89-ой минуте вместо Йелле Воссена.

Является игроком юношеских сборных Бельгии различных возрастов. Принимал участие в отборочных играх к юношеским чемпионатам Европы до 17 и 19 лет, однако вместе с командой в финальную стадию не выходил.

С сезона 2020/21 – полузащитник бельгийского футбольного клуба "Ауд-Хеверле Лёвен".

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ауд-Хеверле Лёвен
 
 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»